Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wirski – postać fikcyjna, główny bohater serii powieści Vladimira Wolffa
 Feliks Widy-Wirski – polski lekarz, bibliotekarz, polityk, poseł na Sejm, żołnierz Armii Krajowej
 Wincenty Wirski (właśc. Wincent Georg Olszanski) – polski bokser

Inne:
Wirski – przystanek kolejowy w miejscowości Żłobin, na Białorusi